Lois, Lóis oder Loïs steht für:

 Lois (Vorname)
 Loïs, belgische Comicserie
 Lóis, der längste Fluss Osttimors
 (2210) Lois, ein Asteroid des Hauptgürtels

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lois (Florida)
 Lois (Kalifornien)
 Lois (Missouri)
 Lois (Tennessee)
 Lois (Texas)
 Lois (Virginia)

Lois ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Lois (* 1978), deutscher Soziologe
 Lisa Lois (* 1987), niederländische Popsängerin
 Viktor Lois (* 1950), ungarisch-amerikanischer bildender Künstler

Siehe auch:
 Louis
 Loys
 Loise